Мартин Карпан (, род. 3 июня 1974) — аргентинский актёр.

Биография 

Состоит в гражданском браке с актрисой Жарик Леон. В 2008 году у пары родился сын Лусиано.

Фильмография

Телевидение 

 2011 — Секретарь … Феликс Сегура
 2008 — Лицо Аналии … Даниэль Монтиел
 2007 — Новый богач, новый бедняк … Андрес Феррейра / Галиндо
 2006 — Вдова Бланко … Амадор Бланко
 2005 — Вторая жизнь … Андрес Корона
 2004 — Я научу тебя любить …Луис Карлос Лопес
 2003 — Подлинный Родриго Леал … Родриго Леал
 2002 — Максимо в моем сердце … Роберто Гомес
 2000 — Крылья любви … Леонел Диас
 2000 — Вечные поиски
 2000 — Calientes … Рей
 2000 — Primicias
 1998 — Как вы и я … Мануэль Андраде
 1998 — Бедняки … Рубен
 1998 — La nocturna
 1997 — От всего сердца … Николас
 1996 — Отпущенные … Мариано

Кино 
 1996 — Flores amarillas en la ventana … Рикардо

Ссылки 
 

Актёры Аргентины